Вячеслав Домбровский:
 Домбровский (Домбровскис) Вячеслав (род. 1977) — латвийский политик.
 Домбровский, Вячеслав Ромуальдович (1895—1937) — начальник Управления НКВД по Калининской области, старший майор государственной безопасности (1935).